Дёрн (Дернина) — поверхностный горизонт почв, густо заросший травянистыми растениями, преимущественно луговыми или степными злаками.

 Фамилия 
 — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дерн, Брюс (род. 1936) — американский кино- и телеактёр.
 Дерн, Джордж (1872—1936) — американский политический деятель, член Демократической партии США.
 Дерн, Лора (род. 1967) — американская актриса. См. также 
 Дерн — немецкий средневековый замок.
 Дернов